Passing Through – film del 1921 diretto da William A. Seiter
Passing Through – film del 1977 diretto da Larry Clark